Монако 1903 — 3-й международный шахматный турнир, проходивший с 10 февраля по 17 марта в Монте-Карло.

Организация турнира вызывала нарекания.

Турниру предшествовал большой скандал. Для участия был приглашен М. И. Чигорин. Однако буквально накануне турнира князь А. Д. Дадиани, известный меценат и шахматист-любитель, потребовал исключения Чигорина из состава участников. Причиной этого требования были сложившиеся между Дадиани и Чигориным неприязненные отношения. В случае отказа удовлетворить свое требование Дадиани угрожал отозвать пожертвование и сложить полномочия председателя турнирного комитета. Оргкомитет удовлетворил требования Дадиани и включил в турнир вместо Чигорина француза Ш. Моро. Инцидент вызвал волну возмущения среди российских шахматистов.

Также от участия вынуждены были отказаться С. З. Алапин, Д. М. Яновский и И. Гунсберг, поскольку приглашения были отправлены им в последний момент, и они не успели бы приехать к началу соревнования.

Турнирное помещение находилось прямо в казино "Монте-Карло". Когда участники пожаловались на шум, главный судья турнира Ж. Арну де Ривьер сказал, что к шуму просто нужно привыкнуть.

Таблица

Литература

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира на сайте PgnMentor.com
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Монако (шахматный турнир)
1903 год в шахматах